Британская рок-группа Motörhead была основана в 1975 году басистом и вокалистом Иэном Фрейзером Килмистером, по прозвищу «Лемми», после того, как его уволили из группы Hawkwind. Первоначальный состав, помимо самого Лемми, включал также Ларри Уоллиса (соло-гитара) и Лукаса Фокса (ударные). Первое выступление группы состоялось 20 июля 1975 года. Первым альбомом, записанным группой, был On Parole, во время записи которого Фокс был заменён на Фила Тейлора. Компания звукозаписи осталась недовольна альбомом, и он не издавался до 1979 года.

Позднее в состав группы вошёл второй гитарист, Эдди Кларк, однако Уоллис вскоре заявил, что покидает группу. Трио Лемми-Тейлор-Кларк считается классическим составом группы. Этим составом группа записала свои самые известные альбомы: первый, официально изданный альбом (хоть и записан он был вторым по счёту) Motorhead, альбомы Overkill и Bomber. В ноябре 1980 группа издаёт свой наиболее успешный студийный альбом Ace of Spades (первый альбом группы, который получил золотой статус в Великобритании), а позднее — концертник No Sleep ’til Hammersmith , который достиг первой позиции в британских чартах. После этого группа записала ещё один альбом, Iron Fist, после чего Кларк покинул группу. Его место занял Брайан Робертсон, с которым коллектив записал всего один альбом. После этого в группу пришло сразу двое гитаристов, Фил Кэмпбелл и Майкл Бёрстон, по прозвищу «Würzel», а Тейлор был заменён Питом Гиллом. Таким составом группа издала всего один сборник No Remorse, который стал последним громким успехом группы (серебряный статус в Великобритании) и один студийный альбом Orgasmatron. После этого Тейлор вернулся в группу и таким составом Motörhead работали до 1992 года, когда Тейлор снова покинул группу. Первоначально Микки Ди был сессионным ударником, но позднее вошёл в состав группы. Таким квартетом группа оставалась до 1995 года, когда, после записи альбома Sacrifice коллектив покинул Würzel. Группа снова стала трио и такой её состав оставался неизменным.

В период 2006—2010 группа записала три успешных альбома, которые позволили ей вернутся в британские чарты. Последний альбом Bad Magic, был издан в 2015 году, перед смертью Лемми.

 лидер Motörhead Лемми Килмистер умер в возрасте 70 лет. На следующий день барабанщик Микки Ди сделал заявление о том, что группа прекращает своё существование.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Motörhead
Motörhead
Хеви-метал-дискографии групп